Соревнования по биатлону в смешанной эстафете на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 5 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный центр биатлона расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки состоялся 17:00 по местному времени (UTC+8).

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международный союз биатлонистов (IBU)
 Протокол соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр